Pogorzela est le nom des localités polonaises suivantes :
 Pogorzela, gmina du powiat de Gostyń, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Pogorzela, ville et siège de cette gmina ;
 Pogorzela, localité du gmina d'Olszanka, située dans le powiat de Brzeg (voïvodie d'Opole) ;
 Pogorzela, village de la voïvodie d'Opole.